Agniohammus är ett släkte av skalbaggar. Agniohammus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Agniohammus